Стефан Георгиев може да се отнася за:
 Стефан Георгиев (скиор)
 Стефан Георгиев (ботаник)
 Стефан Георгиев (актьор)
 Стефан Георгиев (учител)
 Стефан Георгиев (футболист)
 Стефан Георгиев (щангист)